Fiumara steht für:

 Fiumara (Kalabrien), ein Ort in Kalabrien 
 Fiumara (Gewässer), eine Art von Gewässern in Süditalien 
 der italienische Name des kroatischen Flusses Rječina